Stephanoberyciformes är en ordning av fiskar. Stephanoberyciformes ingår i klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Stephanoberyciformes 63 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Stephanoberyciformes